White Collar („weißer Kragen“) steht für:
 die Arbeitskleidung (höherer) Angestellter oder diese selbst, siehe Blue Collar
 White Collar (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie